Атырау () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в городе Атырау.

История 
Здание железнодорожного вокзала было открыто в 1971 году.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 1994 года станция Гурьев-2 была переименована в Атырау.

В 2015 году был обновлёно здание железнодорожного вокзала.

Примечания 

Появились в 1971 году в Казахстане
Железнодорожные станции Казахстана
Здания и сооружения Атырау
Транспорт Атырау